Zaboršt je ime več naselij v Sloveniji:

 Zaboršt pri Dolu, občina Dol pri Ljubljani
 Zaboršt pri Šentvidu, občina Ivančna Gorica
 Zaboršt, občina Domžale
 Zaboršt, občina Kostanjevica na Krki
 Zaboršt, občina Škocjan

Naselja v Sloveniji